В одиночному розряді тенісного турніру Pattaya Women's Open 1999, який проходив в рамках Туру WTA 1999, Магдалена Малеєва здобула титул, у фіналі перемігши Анну Кремер 4–6, 6–1, 6–2.

Сіяні гравчині 

  Сільвія Талая (півфінал)
  Сара Пітковскі (1-ше коло)
  Сільвія Плішке (2-ге коло)
  Анна Кремер (фінал)

 Тетяна Панова (2-ге коло)
 Крістіна Бранді (2-ге коло)
 Деніса Хладкова (півфінал)
 Ніколь Пратт (чвертьфінал)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 

PTT Pattaya Open
Тур WTA 1999